US Open 2020 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 2–10 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2020
US Open – gra podwójna mężczyzn